Лас Арекас има више значења:

 Лас Арекас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Арекас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику